Hotel steht für:
 Hotel, ein Beherbergungsbetrieb
 Hotel garni, ein Beherbergungsbetrieb nur mit Frühstück
 Hotel (Spiel), ein Brettspiel
 Hotel-Klasse, NATO-Bezeichnung für eine sowjetische Klasse von Atom-U-Booten
 H als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

Hotel ist der Familienname folgender Personen:
 Nikola Hotel (* 1978), deutsche Schriftstellerin

Hôtel, französisch
 Stadtpalais, Stadtschloss
 Hôtel particulier, ein Stadtpalais
 Hôtel de ville, das Rathaus
 Hôtel-Dieu, ein Krankenhaus
 L’Hôtel, Hotel in Paris

Hotel, Werktitel:
 Originaltitel von Das Hotel, US-amerikanischer Spielfilm von Richard Quine (1967)
 Hotel (2001), britisch-italienischer Spielfilm von Mike Figgis (2001)
 Hotel (2004),  österreichischer Spielfilm von Jessica Hausner (2004)
 Hotel (Fernsehserie), eine Fernsehserie
 Hotel (Album), ein Album von Moby
 Hotel (Roman), ein Roman von Arthur Hailey
 Hotel (Lied), ein Lied von Céline

Hotels steht für:
 Hotels (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Altes Hôtel de Vitry
 Das alte Hotel